Irukandji bezeichnet

 einen Aborigines-Stamm in Nordaustralien; siehe Yirrganydji
 das Irukandji-Syndrom
 eine Gruppe von zum Teil nicht direkt miteinander verwandten Würfelquallenarten („Irukandji-Gruppe“), wie Carukia barnesi, Carukia shinju, Malo kingi, Alatina mordens, Alatina moseri und weitere